Reinhold Galle Rückersköld, född 28 juli 1690 och död 22 augusti 1759, var en svensk häradshövding och hovrättsråd. Han gifte sig 1723 med Emerentia Polhem, dotter till uppfinnaren och industrimannen Christopher Polhem, och blev far till Anna Maria Rückerschöld och Reinhold Galle Rückersköld (1726–1787), brukspatron på Stjärnsund.

Källor 
 Gabriel Anrep, Svenska adelns ättar-taflor'

Noter 

Svenska jurister
Män
Födda 1690
Avlidna 1759
Svenskt adlade
Reinhold